Жепин () — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Слубицкий повят, Любушское воеводство. Население — 9932 человека (на 2004 год).

Соседние гмины 
 Гмина Цыбинка
 Гмина Гужица
 Гмина Осьно-Любуске
 Гмина Слубице
 Гмина Тожим

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Любуского воеводства